Tik Tok, Tic Toc o Tick tock pueden referirse a:

 TikTok, aplicación de medios de iOS y Android para crear y compartir vídeos cortos hasta de tres minutos.
 Tiktok, película ugandesa de 2015.
 «Tik Tok», canción y sencillo debut de la cantante estadounidense Kesha de 2009.
«Tick Tock» canción de Clean Bandit y Mabel de 2020.
Intel Tick-Tock, modelo de la fabricante de microprocesadores Intel.
Tic toc, sencillo de Belanova.